Russian Government Cup 1994 spelades i Moskva och Krasnogorsk i Ryssland under perioden 1-5 februari 1994, och vanns av Sverige, som i finalen gav Norge stryk med 7-1.

Grundserien

Slutspel

Källor
 Norges herrlandskamper i bandy
 Sverige-Ryssland i bandy
 Rossijaturneringen

Fotnoter

Externa länkar

1994 i Ryssland
Bandysäsongen 1993/1994
1994
Sport i Krasnojarsk
Sport i Moskva